Phyllonorycter — род чешуекрылых из семейства молей-пестрянок (Gracillariidae), насчитывающий около 400 видов.

Описание 
Вершина передних крыльев с темным пятном. Достоверное определение многих видов возможно только по признакам строения гениталий самцов. Вальвы треугольные или трапециевидные, в остновании иногда слиты. Длина эдеагуса равна длине вальв. Гусеницы минируют листья древесных и травянистых растений 112 родов из 31 семейств.. Мины располагаются, как правило на нижней стороне листа. Лист при этом деформируется. Реже мины формируются на верхней стороне листа. Гусеницы окукливаются в мине.

Хозяйственное значение 
Некоторые виды имеют важное хозяйственное значение как вредители в лесах и зелёных насаждений городов. Наиболее подробно изучена биология липовой моли пестрянки Phyllonorycter issikii и тополевой моли (Phyllonorycter populifoliella).

Распространение 
Род встречается во всех биогеографических областях. В мировой фауне известно 401 вид, из них в Палеарктике встречается 257 видов.

Некоторые виды

Примечания 

Моли-пестрянки
Роды чешуекрылых